Bieg na dystansie 10 000 metrów mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas X Mistrzostw Europy w Helsinkach. Został rozegrany 10 sierpnia 1971 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Finlandii Juha Väätäinen, który również zdobył złoty medal w biegu na 5000 metrów na tych mistrzostwach. W rywalizacji wzięło udział trzydziestu pięciu zawodników z osiemnastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Bieg na 10000 metrów mężczyzn